Patricio Armando Toledo Toledo (Santiago, 14 de julho de 1962) é um ex-futebolista chileno.

Carreira 
Patricio Toledo representou a Seleção Chilena de Futebol nas Copa América de 1991 e 1993.

Ligações externas
 Perifl de Patricio Toledo no site do National Football Teams

Nascidos em 1962
Naturais de Santiago (Chile)
Futebolistas do Chile
Futebolistas da Unión Española
Futebolistas do Club de Deportes Temuco
Futebolistas do Club Deportivo Universidad Católica
Futebolistas do Coquimbo Unido
Futebolistas do Club de Deportes Santiago Wanderers
Jogadores da Seleção Chilena de Futebol
Jogadores da Copa América de 1991
Jogadores da Copa América de 1993